Carlo Carnazza (1875-?) – avvocato, imprenditore e politico italiano
Gabriello Carnazza (1871-1931) – giurista, politico e imprenditore italiano
Gabriello Carnazza Puglisi (1809-1880) – avvocato, patriota, politico e docente universitario italiano
Giuseppe Carnazza Amari (1837-1911) – giurista e politico italiano
Giuseppe Carnazza Puglisi (1834-1910) – giurista e politico italiano
Sebastiano Carnazza (1813-1891) – deputato italiano